renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

France 
 67e bataillon de chars de combat
 67e bataillon de chasseurs alpins
 67e bataillon de tirailleurs sénégalais